Tung-feng, čínsky doslova „Východní vítr“, může být

 Tung-feng (lokomotiva) – řada čínských lokomotiv;
 Tung-feng (raketa) – řada balistických mezikontinentálních střel;

 Tung-feng (Chej-lung-ťiang) – městský obvod v městské prefektuře Ťia-mu-s’ v provincii Chej-lung-ťiang;
 Tung-feng (Ťi-lin) – okres v městské prefektuře Liao-jüan v provincii Ťi-lin;

 Dongfeng – čínská automobilka.